San Borja (gemeente), een Boliviaanse gemeente
San Borja (plaats), een plaats in deze gemeente
San Borja (district), een district in Peru